То́мы, Томис (, ) — античный город на западном берегу Чёрного моря (современный город Констанца в Румынии). Находился на территории исторической Малой Скифии (ныне Добруджа, Румыния), основанный около 500 года до н. э.

В соответствии с наиболее распространённым преданием, когда Медея помогла Ясону и его спутникам выкрасть Золотое руно, её единокровный брат — Апсирт отправился в плавание вместе с аргонавтами. Медея убила Апсирта и, разрезав его тело на мелкие куски, разбросала их в море по пути следования своего отца, преследовавшего Ясона[3]. Тем самым она облегчила бегство аргонавтов из Колхиды. Ээт вынужден был остановить погоню, собрать части тела сына и похоронить на месте, названном Томы.

Согласно другим легендам, основателем города являлась царица массагетов по имени Томирис.

Иордан в своей «Гетике» сообщает:

По одной из версий город Томы являлся древнегреческой колонией на берегу Северного Причерноморья, затем перешёл под римский контроль и стал одним из важнейших городов римской провинции Мёзия.

Часть древнего города ушла под воду одноимённой бухты Томы. Во время строительных работ в городе сделаны многочисленные открытия и находки. Особенно знамениты коллекции римских напольных мозаичных панно, представленных в музее Констанцы.

История

Древнегреческий период 

Город основан в 633 г. до н. э. греками-ионийцами, выходцами из Милета. Город становится важным портом. В архаические времена город относился к территории Фракии, был осаждаем и завоёван скифскими и кельтскими племенами. В степях вокруг Том проживали многочисленные и воинственные племена — даки, геты, мёзы.

В сочинении «Περίοδος του Νικομήδη» (предполагаемый автор — Скимн Хиосский; ок. 185 до н. э.) — работе по географии, написанной на древнегреческом языке трёхстопным ямбом и посвящённой царю Вифинии по имени Никомед есть такие строки: «Томы основаны милетцами. В округе живут скифы».

В античный период Томы стали предметом спора между городами Византием и Каллатисом (Мангалом). Около 255 г. до Р. Х. Томы были независимым полисом. Известно, что город был членом Понтийского Пентаполя — союза прибрежных греческих городов Аполлонии (совр. Созополь), Каллатиса (Мангалия), Месемврии (Несебр) и Одессоса (Варна).

Древнеримский период 
В ходе военной кампании 72 г. до н. э. город был завоёван Луцием Лицинием Лукуллом, однако в 60-48 гг. до н. э. перешёл под контроль дако-гетского царя Буребисты.

В 29 году до н. э. район был окончательно захвачен римлянами под предводительством Марка Лициния Красса и вошёл в состав империи, в связи с чем подвергся романизации и впоследствии христианизации. Теодор Момзен называет Томы главным городом римской провинции Нижняя Мизия.

В 8 году н. э. сюда был сослан Августом поэт Овидий, который здесь и умер в 17 (по другим сведениям в 18) году. Овидий оставил очерки о жизни в далёкой и суровой — по итальянским меркам — провинции («холод зимой такой, что вино замерзает в сосудах»). Там он написал свои «Понтийские письма» — важный источник о быте жителей этой области. В Констанце на площади Овидия (Piaţa Ovidiu) ныне стоит памятник Овидию.

Византийский период 
До реформ Диоклетиана город входил в состав провинции Нижняя Мёзия, затем была выделена отдельная провинция Малая Скифия. При императоре Ликинии (307—324) в Томах пострадали за исповедание веры и были казнены святые мученики Гордиан, Макровий, Илия, Зотик, Лукиан и Валериан.

Территория Малой Скифии оставалась в составе Византии до нашествия славян и болгар в VII веке. Уже в составе Византии, город был переименован в Константиану в честь Констанции, сводной сестры Константина Великого (274—337 годы), однако впервые под названием «Κωνστάντια» («Constantia») город упоминается лишь в 950 году.

Османский период 
С 1419 года находился в составе Османской империи. После войны Румынии за независимость, в 1878 году Констанца и остальная часть северной Добруджи были переданы Османской империей Румынии.

В литературе 

В Томах начала III века происходит действие первой части исторического романа «В дни Каракаллы» (1961) русского писателя Антонина Ладинского. Главный герой произведения, от лица которого ведётся рассказ, родом из этого города.

Галерея

Примечания 

Констанца
Предыстория Румынии
Чёрное море
Города Древнего Рима
Древнегреческие колонии